Иван Делев може да се отнася за:

 Иван Делев, български учител и революционер, деец на ВМОРО от Охрид;
 Иван Делев (1912 - ?), български революционер, деец на ВМРО (обединена) от Зарово;
 Иван Делев, български футболист.